Molekulska formula -{C21H25NO5}- se može odnositi na:

 Demekolcin
 Diacetildihidromorfin
 MR-2096